|-
| (43601) 2001 SU148||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43602) 2001 SA316||||25 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43603) 2001 UQ13||||24 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (43604) 2001 VN12||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43605) 2001 WD16||||25 листопада 2001||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (43606) 2001 XQ2||||8 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43607) 2001 XO48||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43608) 2001 XM60||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43609) 2001 XA69||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43610) 2001 XT186||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43611) 2002 AV128||||14 січня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (43612) 2002 AQ160||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43613) 2002 AH177||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43614) 2002 AT187||||8 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (43615) 2002 AQ193||||12 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43616) 2002 CH30||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43617) 2002 CL43||||12 лютого 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз,Пауло Ольворсем
|-
| (43618) 2002 CZ55||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43619) 2002 CR66||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43620) 2002 CG79||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43621) 2002 CK117||||9 лютого 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43622) 2002 CW128||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43623) 2002 CM138||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43624) 2002 CY146||||9 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43625) 2002 CE168||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43626) 2002 CV168||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43627) 2002 CL224||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43628) 2002 CA234||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43629) 2002 CG234||||7 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43630) 2002 CZ235||||13 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (43631) 2002 CS236||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43632) 2002 CQ244||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43633) 2002 CX247||||15 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43634) 2002 EA10||||14 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43635) 2002 EP19||||9 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (43636) 2002 EC22||||10 березня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (43637) 2002 EW28||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43638) 2002 EU30||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43639) 2002 EZ30||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43640) 2002 EF33||||11 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (43641) 2002 EG40||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43642) 2002 EA41||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43643) 2002 EO51||||12 березня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43644) 2002 EU65||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43645) 2002 EM73||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43646) 2002 ER73||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43647) 2002 EU74||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43648) 2002 EY76||||11 березня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43649) 2002 EE87||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43650) 2002 EF87||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43651) 2002 EU87||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43652) 2002 EQ88||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43653) 2002 EJ92||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43654) 2002 EE98||||12 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43655) 2002 EC99||||15 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43656) 2002 ER104||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 43657 Bobmiller||||9 березня 2002||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (43658) 2002 FV||2002 FV||18 березня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (43659) 2002 FJ1||||18 березня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (43660) 2002 FQ2||||19 березня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (43661) 2002 FY2||||19 березня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (43662) 2002 FP8||||16 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43663) 2002 FS10||||17 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43664) 2002 FR13||||16 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43665) 2002 FM22||||19 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43666) 2002 FX33||||20 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 43667 Dumlupinar||||4 квітня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (43668) 2002 GH7||||14 квітня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| 43669 Вінтертур (Winterthur)||||15 квітня 2002||Ешенберзька обсерваторія||Маркус Ґріссер
|-
| (43670) 2002 GA13||||14 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43671) 2002 GN16||||15 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43672) 2002 GC17||||15 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43673) 2002 GO17||||15 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43674) 2002 GP19||||14 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43675) 2002 GM20||||14 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43676) 2002 GP22||||14 квітня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (43677) 2002 HN||2002 HN||16 квітня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (43678) 2002 HP||2002 HP||16 квітня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (43679) 2002 HJ4||||16 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43680) 2002 HE7||||18 квітня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (43681) 2002 JG2||||4 травня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (43682) 2002 JB7||||3 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (43683) 2002 JF12||||4 травня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (43684) 2002 JZ24||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43685) 2002 JK26||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43686) 2002 JS41||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43687) 2002 JF59||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43688) 2002 JN70||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43689) 2002 JY71||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43690) 2002 JQ72||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43691) 2002 JA76||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43692) 2160 P-L||2160 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (43693) 2731 P-L||2731 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (43694) 2846 P-L||2846 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (43695) 4079 P-L||4079 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (43696) 4159 P-L||4159 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (43697) 4620 P-L||4620 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (43698) 4878 P-L||4878 P-L||26 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (43699) 6586 P-L||6586 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (43700) 6820 P-L||6820 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|}

43600